Bullion Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bullion Mountain (Alaska)
 Bullion Mountain (Colorado)
 Bullion Mountain (Mariposa County, Kalifornien)
 Bullion Mountain (Siskiyou County, Kalifornien)
 Bullion Mountain (Nevada)